El término Xuxcab puede hacer referencia a:

 Xuxcab, una población localizada en el municipio de Chemax, Yucatán, México;
 Xuxcab, una población localizada en el municipio de Kaua, Yucatán, México;
 Xuxcab, una población localizada en el municipio de Teabo, Yucatán, México; o
 Xuxcab, una población localizada en el municipio de Tekom, Yucatán, México.